Юрайя Холл — ямайский боец смешанных боевых искусств. Бывший кикбоксер, владеет чёрным поясом по киокушин каратэ, финалист турнира The Ultimate Fighter 17: Team Jones vs. Team Sonnen, участвовал в команде Чейла Соннена. Бывший чемпион ROC в среднем весе.
По состоянию на 3 августа 2021 года занимает десятую строчку официального рейтинга  UFC в среднем весе.
По состоянию на 5 июля 2022 года занимает 12 строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.

Титулы и Достижения 
 Ring of Combat
 Чемпион ROC в среднем весе (2 раза)
 Ultimate Fighting Championship
 Участник 17-го сезона «The Ultimate Fighter»
 Финалист 17-го сезона «The Ultimate Fighter»
 Обладатель премии «Выступление вечера» (два раза)
 MMAJunkie.com
 «Лучший нокаут месяца» (сентябрь 2015) против Гегарда Мусаси
 "Лучший нокаут сезона The Ultimate Fighter 17 против Адама Селлы

Ранняя жизнь 
Юрайя Холл родился в Спаниш-Таун, Ямайка, но переехал в Квинс, Нью-Йорк в США в возрасте тринадцати лет. В школе его шпинали и так он ударился в спорт в возрасте 16 лет. Также он соревновался по Кикбоксингу. Дебютировал в MMA 29 октября 2005 года.

Ultimate Fighting Championship 
Юрайя Холл дебютировал в UFC в финале шоу TUF потерпев поражение от Келвина Гастелума, затем в следующем бою проиграв Джону Говарду решением судей. После трёх побед подряд встретился с Рафаэлем Наталем проиграв бой решением на турнире UFC 187.На турнире UFC Fight Night Barnett vs Nelson совершил один из запоминающихся апсетов 2015 года, завершив бой техническим нокаутом(удар ногой с разворота в прыжке и добивание). Потом после трёх поражений встретился с Кшиштофом Йотко выиграв бой техническим нокаутом, заработав награду «Выступление вечера»

Статистика в смешанных единоборствах 

| Поражение
|align=center|17-11
|Андре Мунис
|Единогласное решение
|UFC 276
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-10
|Шон Стрикленд
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Холл vs. Стрикленд
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-9
|Крис Вайдман
|Технический нокаут (травма ноги)
|UFC 261
|
|align=center|1
|align=center|0:17
|Джексонвиль, Флорида, США
|Самый быстрый нокаут без удара
|-
|Победа
|align=center|16-9
|Андерсон Силва
|Технический нокаут(удары)
|UFC Fight Night: Hall vs. Silva
|
|align=center|4
|align=center|1:24
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-9
|Антониу Карлус Жуниор
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Cerrone vs. Gaethje
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ванкувер, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|14-9
|Бивон Льюис
|KO (удар)
|UFC 232
|
|align=center|3
|align=center|1:32
|Лос-Анджелес, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-9
|Паулу Коста
|TKO (удары)
|UFC 226
|
|align=center|2
|align=center|2:38
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-8
|Кшиштоф Йотко
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch
|
|align=center|2
|align=center|2:25
|Питтсбург, США
|Выступление вечера.
|-
|Поражение
|align=center|12-8
|Гегард Мусаси
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2
|
|align=center|1
|align=center|4:31
|Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-7
|Дерек Брансон
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson
|
|align=center|1
|align=center|1:41
|Идальго, Техас, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 12-6
|Роберт Уиттакер
|Единогласное решение
|UFC 193
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 12-5
|Гегард Мусаси
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson
|
|align=center|2
|align=center|0:25
|Токио, Япония
|Выступление вечера, один из запоминающихся апсетов 2015 года.
|-
|Победа
|align=center| 11-5
|Олувале Бэмгбос
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux
|
|align=center|1
|align=center|2:32
|Нэшвилл, Теннесси, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 10-5
|Рафаэль Натал
|Единогласное решение
|UFC 187
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 10-4
|Рон Столлингз
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: McGregor vs. Siver
|
|align=center|1
|align=center|3:37
|Бостон, США
|
|-
|Победа
|align=center| 9-4
|Тиагу Сантус
|Единогласное решение
|UFC 175
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 8-4
|Крис Лебен
|TKO (удары)
|UFC 168
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 7-4
|Джон Говард
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бостон, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 7-3
|Келвин Гастелум
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|Финал турнира TUF. 
|-
|Победа
|align=center| 7-2
|Нодар Кудухашвили
|Решение (единогласное)
|Ring of Combat 41
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|Завоевал вакантный титул чемпиона ROC в средней весовой категории.
|-
|Победа
|align=center| 6-2
|Даниэль Акиниеми
|Сабмишн (скручивание пятки)
|Ring of Combat 39
|
|align=center|1
|align=center|4:48
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center| 5-2
|Аунг Ла Нсанг
|Нокаут (удар)
|Ring of Combat 35
|
|align=center|3
|align=center|1:37
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 4-2
|Костас Филлипу
|Решение большинства
|Ring of Combat 34
|
|align=center|3
|align=center|4:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 4-1
|Крис Вайдман
|TKO (удары)
|Ring of Combat 31
|
|align=center|1
|align=center|3:06
|Атлантик-Сити, США
|Утратил титул чемпиона ROC в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Роджер Кэрролл
|Сабмишн (удар)
|Ring of Combat 30
|
|align=center|1
|align=center|2:41
|Атлантик-Сити, США
|Завоевал вакантный титул чемпиона ROC в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Митч Митчелл
|TKO (удары)
|Ring of Combat 27
|
|align=center|3
|align=center|2:34
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Эдвин Агилар
|TKO (удар)
|Bellator 11
|
|align=center|3
|align=center|4:31
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Майк Янноне
|KO (удар)
|Ring of Combat 9
|
|align=center|1
|align=center|0:44
|Эсбери Парк, Нью-Джерси, Соединённые Штаты
|

The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen. 

|-
|Победа
|align=center|4-0
|Дилан Эндрюс
|TKO (удар)
|The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen
|
|align=center|2
|align=center|4:50
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Бубба Макдэниел
|KO (удар)
|The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen
|
|align=center|1
|align=center|0:08
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Адам Селла
|KO (удар)
|The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen
|
|align=center|1
|align=center|4:50
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Энди Энц
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-

Примечания

Ссылки 
 
 UFC fighters with New York City ties

Бойцы смешанных единоборств США